Chandelle (frz. Kerze) bezeichnet

 eine Kunstflug-Figur, siehe Chandelle

und ist der Name folgender Personen
 Adrien de Chandelle, Pseudonym von Anne Holm (geborene Else Annelise Jørgensen; 1922–1998), dänische Journalistin und Jugendbuchautorin
 Andreas Joseph Chandelle (1743–1820), deutscher Postbeamter, Pastellmaler und Kunstsammler
 Dorothea Chandelle (1784–1866), deutsche Pastellmalerin 
 Matthäus Georg von Chandelle (1745–1826), deutscher katholischer Geistlicher, von 1818 bis 1826 Bischof von Speyer